Багри́цкий — русская фамилия. Известные носители:

 Багрицкий, Анатолий Юрьевич (род. 1974) — российский поэт и музыкант.
 Багрицкий, Всеволод Эдуардович (1922—1942) — русский поэт и журналист, военный корреспондент. Сын Эдуарда Багрицкого.
 Багрицкий, Эдуард Георгиевич (настоящая фамилия — Дзюбин; 1895—1934) — русский поэт, переводчик и драматург.

См. также 
 Багрицкий мост
 улица Багрицкого